Хумыс (устар. Теллин-Ахко, Талинг, , Теллин-Ахко, Теллин-Аьхк) — река в России, протекает по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Длина реки составляет 15,9 км. Площадь водосборного бассейна — 39,6 км².

Начинается в ольховом лесу к северу от села Ники-Хита. Течёт в северном направлении. Устье реки находится в 2,1 км по левому берегу реки Хумык на территории города Курчалой.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от впадения реки Аргун и до устья. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001312108200006258.

Название 
Кавказовед А. П. Берже в своём историческом труде «Чечня и Чеченцы» 1859 года упоминает реку следующим образом ().

История 
В начале 1857 года отряд барона Л. П. Николаи произвёл движение к населённым пунктам на реке Теллин-Ахк (Николаи р. Тельникъ). Позже в своём дневнике он упоминает аул Курчалой и речку Талинг: 

Аул оказался оставленным жителями. Сакли в нём тянулись на протяжении по меньше мере одной версты по течению маленькой речки Тельник. На обоих своих оконечностях аул шире; в верхней его части было несколько хороших сакель, и вообще он имел вид богатый при нём хорошие сады.

Подполковник Краузе занял верхнюю его половину с тремя батальонами, которые прибыли со мной, и стрелковыми ротами, батарейные орудия были поставлены на самой оконечности, остальные четыре батальона имели, под моим начальством, расположились в нижней половине аула, часть которой, находящуюся на левом берегу Тельника среди прекрасного сада, должен был занять подполковник Цитовский с двумя батальонами. Кавалерии было предназначено разместить преимущественно в центре - самой узкой части аула.

В 1859 году на реке располагались следующие аулы Курчалой, Али-Султан и Кулиш-Юрт.

Галерея

Уточнения

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Белки (притока Сунжи)
Реки Чечни